Seznam polkov z zaporedno številko 76.

Seznam 
 Pehotni
 76. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 76. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 76. pehotni polk (Wehrmacht)
 76. strelski polk (ZSSR)
 76. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 76. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 76. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 76. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 76. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 76. artilerijski polk (Wehrmacht)
 76. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi